Серв'є́-е-Лабо́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Монпельє, 23 км на північ від Німа.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 200 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 509,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серв'є-е-Лабом на сайті французького Національного інституту географії
 Серв'є-е-Лабом на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серв'є-е-Лабом на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серв'є-е-Лабом на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серв'є-е-Лабом на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гар